Бенедетто Аккольти () — представители итальянского рода Аккольти:
 Бенедетто Аккольти (1415—1466) — итальянский юрист и историк.
 Бенедетто Аккольти (1497—1549) — итальянский кардинал.